Jokie is een Nederlands tv-programma voor peuters, gecreëerd door Joop Geesink en in productie gebracht door Efteling Media. Jokie wordt geregeld herhaald op Nickelodeon en vtmKzoom. Eén aflevering duurt ongeveer 5 minuten. De leader is gebaseerd op de melodie van de Carnaval Festival-muziek.

Jokie 
Jokie de Pretneus is een nar die allerlei fratsen uithaalt op diverse plekken in de wereld. Samen met zijn vriendin Jet landen ze ergens met hun luchtballon en ontmoeten ze lokale bewoners. Jokie is te herkennen als een kleine nar met een rond hoofd, een rond lichaam, een rode narrenkap met gouden ballen aan de twee uiteindes en een rood narrenkostuum met een punt met ster op zijn buik. Hij heeft zwarte schoenen en handen, maar geen armen en benen. Net als alle andere Festival-bewoners heeft Jokie een grote ronde rode neus.

Muziek 
De leader is het voor velen bekende aanstekelijke deuntje Taaa-ta-ta, Taaa-ta-ta, ta-tadaaah, bedacht door Toon Hermans en uitgewerkt door Ruud Bos. Speciaal voor de televisieserie kwam er een nieuwe versie. De tekst en muziek kwam van René Merkelbach, en het werd ingezongen door Esther Hart.

Afgeleide producten

Podiumshows 
In attractiepark de Efteling is er ook een show te zien, waarin handpoppen van de karakters van de serie de hoofdrol spelen.

Carnaval Festival 
Carnaval Festival is een darkride in de Efteling die geopend werd in 1984. In de attractie zijn Jokie en Jet in de meeste scènes prominent aanwezig, meestal in één of ander voertuig. Tijdens de rit komen bezoekers langs verschillende ruimtes waarin verschillende culturen en volkeren worden uitgebeeld.

Dvd's van Jokie 
Jokie  (2012)
Jokie deel 2 (2012)
Jokie deel 3 (2013)
Jokie deel 4 (2015)
'Jokie - Verzamelbox' is uitgebracht in 2014

Trivia 
 Na de opening van Carnaval Festival was het personage Jokie de Pretneus erg populair en was het jarenlang niet alleen de mascotte van de attractie, maar van de gehele Efteling. In 1989 werd de nieuwe mascotte van het park geïntroduceerd: Pardoes de Tovernar. 
 In 1984 was Jokie, in menselijke vorm, te zien in de tv-serie Flappie de Clown in Sprookjesland.  

Efteling
Nederlands kinderprogramma op televisie
Programma van Nickelodeon
Poppenspel